Carlos Herrera – wenezuelski zapaśnik
 Carlos Herrera – kubański bokser
 Carlos Herrera y Luna (1856–1930) – gwatemalski polityk